Stefan Nilsson, švedski hokejist, * 5. april 1968, Luleå, Švedska.

Nilsson je v švedski ligi igral vso kariero za klub Luleå HF, skupno osemnajst sezon v dveh delih. V sezoni 1995/96 je s klubom osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1990/91, 1991/92, 1996/97 in 2001/02 pa je bil najboljši podajalec švedske lige. Leta 1986 je bil kot 124. izbran na NHL naboru s strani kluba Washington Capitals, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. V drugem delu kariere je igral tudi za EC KAC v avstrijski ligi in HC La Chaux-de-Fonds v švicarski ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh srebrnih medalj.

V klubu Luleå HF so upokojili njegov dres s številko 3.

Pregled kariere

|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 86
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 23
| 3
| 9
| 12
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 31
| 10
| 10
| 20
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 40
| 9
| 22
| 31
|
| 24
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 38
| 11
| 24
| 35
|
| 32
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 37
| 7
| 40
| 47
|
| 42
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 7
| 32
| 39
|
| 26
|
| 11
| 4
| 6
| 10
|
| 22
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 39
| 5
| 19
| 24
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 9
| 25
| 34
|
| 55
|
| 9
| 0
| 5
| 5
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 14
| 26
| 40
|
| 26
|
| 13
| 5
| 9
| 14
|
| 8
|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 42
| 6
| 39
| 45
|
| 24
|
| 10
| 2
| 11
| 13
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 11
| 1
| 2
| 3
| +1
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 39
| 11
| 23
| 34
| +7
| 22
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|-
| EC KAC
| Alpska liga
| 98/99
|
| 33
| 10
| 47
| 57
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 98/99
|
| 21
| 7
| 21
| 28
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 31
| 8
| 51
| 59
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 14
| 6
| 19
| 25
| +12
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 38
| 8
| 19
| 27
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska 2. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14
| 3
| 6
| 9
|
| 16
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 50
| 8
| 36
| 44
| +7
| 32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 49
| 4
| 24
| 28
| -2
| 44
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 8
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 22
| 1
| 5
| 6
| -3
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 727
| bgcolor="#7FFF00" | 149
| bgcolor="#7FFF00" | 509
| bgcolor="#7FFF00" | 658
| bgcolor="#7FFF00" | +25
| bgcolor="#7FFF00" | 592
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 74
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti EC KAC
Hokejisti HC La Chaux-de-Fonds
Hokejisti z upokojenimi številkami